Smaoui est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ahmed Smaoui, (1939-), homme politique tunisien ;
 Amel Smaoui (-), actrice, animatrice de télévision et journaliste tunisienne ;
 Salwa Smaoui (vers 1960-), dirigeante d'entreprise tunisienne.

Prénom 
Smaoui est un prénom notamment porté par :
 Smaoui Mohamed Tijani (1943-), islamologue tunisien.

Patronyme arabe
Patronyme tunisien